Fazenda Santo Antônio (Esmeraldas) - propriedade rural no Brasil
 Fazenda Santo Antônio (Rio de Janeiro) - propriedade rural no Brasil
 Fazenda Santo Antônio (São José) - bairro do município catarinense

Desambiguações de fazendas